

Geografia
Teresina – città brasiliana, capitale dello stato di Piauí
Teresina de Goiás – comune brasiliano nello stato di Goiás

Altro
Teresina – gioco di carte della famiglia del poker
Teresina – diminutivo del nome proprio di persona Teresa